Taubert ist der Familienname folgender Personen:

 Agnes Taubert (1844–1877), deutsche Schriftstellerin
 Alexander Taubert (* 1969), deutscher Triathlet, Iron-Man-Sieger 1996
 Andreas Taubert (* 1964), deutscher Fotograf
 Eberhard Taubert (1907–1976), deutscher Propagandist
 Eberhard Taubert (Fußballspieler) (1936–2019), deutscher Fußballspieler
 Emil Taubert (1844–1895), deutscher Philologe
 Ernst Eduard Taubert (1838–1934), deutscher Komponist, Musikkritiker und Musikpädagoge
 Gottfried Taubert (1670–1746) deutscher Tanzmeister 
 Greta Taubert (* 1983), deutsche Journalistin und Autorin
 Gustav Friedrich Amalius Taubert (1755–1839), deutscher Maler und Zeichner
 Hans Taubert (* 1928), deutscher Schriftsteller 
 Hans-Dieter Taubert (1931–2013), deutscher Mediziner
 Heike Taubert (* 1958), deutsche Politikerin (SPD)
 Inge Taubert (1928–2009), deutsche Ideen-Historikerin
 Jochen Taubert (* 1968), deutscher Regisseur, Filmeditor, Drehbuchautor und Kameramann
 Johann Caspar Taubert (1717–1771), russischer Historiker und Bibliothekar
 Johanna Taubert (1946–2008), deutsche Krankenschwester, Unterrichtsschwester, Pflegedienstleiterin und Professorin für Pflegewissenschaft
 Karl Heinz Taubert (1912–1990), deutscher Tanzhistoriker und Musikpädagoge
 Karl Otto Taubert (1833–1903) deutscher Musikpädagoge
 Klaus Taubert (1940–2019), deutscher Journalist, Buchautor und Blogger
 Luise Glowinski-Taubert (1906–1988), deutsche Malerin
 Max Taubert (* 1989), deutscher Film- und Medienschaffender
 Otto Taubert (1842–1915), preußischer Generalmajor
 Paul Hermann Wilhelm Taubert (1862–1897), deutscher Botaniker
 Siegfried Taubert (SS-Mitglied) (1880–1946), deutscher SS-Offizier
 Sigfred Taubert (1914–2008), deutscher Manager, Direktor der Frankfurter Buchmesse
 Wilhelm Taubert (1811–1891), deutscher Komponist
 Wolfgang Taubert (1905–1990), deutscher Maler

Siehe auch:
 Tauber (Begriffsklärung)
 Täubert
 Daubert